Cidades

 Anquíale (Cilícia)
 Anquíale (Trácia)

 Mitologia

 Anquíale (filha de Jápeto)
 Anquíale (ninfa)